

Sigle 
 Wavelength Selective Switching – tecnologia fotonica per le telecomunicazioni
 WS-Security (Web Services Security) – protocollo di rete
 World Social Summit – incontro internazionale di sociologia

Codici 
 wss – codice ISO 639-3 della lingua wasa